Кирза́ — село в Ордынском районе Новосибирской области, административный центр Кирзинского сельсовета.

География 
Село расположено в 20 километрах к юго-западу от посёлка городского типа Ордынское, в 27 километрах от границы с Алтайским краем, в 60 километрах к северу от Камня-на-Оби, на берегу Новосибирского водохранилища. Через село протекает река Кирзушка, впадающая в Новосибирское водохранилище, давшая своё имя населённому пункту.

Название реки, по всей видимости, представляет собой преобразованное кырсу, образованное от слов кыр (тюрк.) — высокий берег, гребень и су (тюрк.) — река.

История 
Кирза — один из старейших населённых пунктов Новосибирской области.

В Кирзе сохранилось несколько деревянных домов, построенных в XIX веке.

Население 

Население села — 1891 житель (1996 год). Кирза занимает 3 место по численности населения среди всех населённых пунктов Ордынского района.

Экономика 
Крупнейшее предприятие Кирзы — ЗАО Кирзинское. Предприятие специализируется на мясо-молочном животноводстве, основная продукция — молоко, мясо крупного рогатого скота, свинина, зерно. Численность работников по данным на 2007 год — 408 человек. Предприятие — второе по производству молока в Ордынском районе после племзавода «Ирмень» в селе Верх-Ирмень. Имеет собственную переработку: молокозавод, пекарню, цех первичной мясопереработки.

В Кирзе расположено Кирзинское хлебоприёмное предприятие мощностью 50 тысяч тонн. В 2007 году приобретено группой компаний «Сибирский аграрный холдинг».

В 12 километрах от Кирзы расположен Филипповский участок Ордынского месторождения титано-циркониевых руд. Поисковые-оценочные работы на территории участка проведены в конце 1990-х годов, участок считается привлекательным для возможных инвесторов.

Транспорт 
В Кирзе расположен речной порт на Новосибирском водохранилище.

Рядом с Кирзой останавливаются автобусные маршруты из Новосибирска в Панкрушиху, Баево и Камень-на-Оби, из Ордынского в Антоново

Достопримечательности 
На территории села расположен памятник истории Новосибирской области «Братская могила борцов за власть советов». Рядом с могилой установлен обелиск.

Туризм и отдых 
Кирза и её окрестности — одно из популярных мест отдыха жителей Новосибирска. Рядом с селом расположены санаторий, спортивно-оздоровительный лагерь. В селе покупаются дома и строятся новые в качестве летних резиденций горожан.

Уроженцы села 
 Лыков, Василий Михайлович (1923 — 1988) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Командир эскадрильи 735-го штурмового авиаполка 5-й воздушной армии. C февраля 1943 по январь 1944 совершил 120 боевых вылетов, нанеся значительный урон противнику в живой силе и боевой технике. Награждён орденом Ленина.
 Мозжерин, Александр Иванович (1947 — 2001) — генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачёво» (1996—2001), депутат Областного совета Новосибирской области (1997—2001).
 Мордакин, Николай Иванович (1922 — 1985) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В январе 1945 года будучи командиром отделения 1285-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии одним из первых переправился через Вислу в районе посёлка Новы-Двур (Польша).

Примечания 

Населённые пункты Ордынского района